Le terme Mont-Louis peut se référer à:

Patronyme
 Famille de Montlouis, famille noble de Bretagne, en France.

Toponymes

Saint-Maxime-du-Mont-Louis: village de la Gaspésie, au Québec.
 Rivière de Mont-Louis, un affluent du littoral sud du golfe du Saint-Laurent situé dans le territoire non organisé de Mont-Albert et dans la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis,dans la MRC de La Haute-Gaspésie, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Seigneurie de Mont-Louis, territoire non organisé de Mont-Albert, dans la MRC de La Haute-Gaspésie, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Anse de Mont-Louis, dans la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, dans la MRC de La Haute-Gaspésie, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Lac de Mont-Louis, territoire non organisé de Mont-Albert, dans la MRC de La Haute-Gaspésie, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

Mont-Louis: commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales
 Montlouis: commune française, située dans le département du Cher
 Montlouis-sur-Loire: commune française, située dans le département d'Indre-et-Loire
 La rue de Mont-Louis, à Paris

Autres
 Montlouis-sur-Loire (AOC), est un vin d'appellation d'origine contrôlée.

Homonymie de toponyme